Адла́н Делимбе́кович Бисулта́нов () — российский чеченский самбист и дзюдоист, призёр чемпионатов России по самбо, абсолютный чемпион России по самбо (2012), чемпион Европы по самбо (2012 год), бронзовый призёр чемпионатов России (2011) и Европы (2014) по дзюдо, победитель и призёр международных турниров, мастер спорта России по самбо и дзюдо.

Занимается борьбой с 12 лет. Является младшим братом олимпийского чемпиона Хасана Бисултанова.

Спортивные результаты

Самбо 
 Чемпионат России по самбо 2012 года — ;
 Абсолютный чемпионат России по самбо 2012 — ;

Дзюдо

Литература

Ссылки 
 Абсолютный чемпионат России по самбо 2012 года
 Адлан Бисултанов
 Адлан Бисултанов
 Азарт командной борьбы
 Адлан Бисултанов завоевал бронзу на ЧЕ
 Медаль с Гран при по дзюдо в Кубе
 Бисултанов призёр турнира «Большой шлем»
 Адлан обидел китайцев
 Адлан Бисултанов блистал в Самсуне
 Адлан Бисултанов: бронза — отличный повод для совершенствования
 Адлан Бисултанов внес весомый вклад в копилку сборной России
 

Дзюдоисты Чечни
Абсолютные чемпионы России по самбо